Kroton steht für:

 Kroton (Pflanze) (Codiaeum variegatum, Syn.: Croton variegatus L.), eine Pflanze
 eine antike Stadt in Süditalien, heute Crotone
 Kroton (Mythologie), den eponymen Gründer der Stadt in der griechischen Mythologie
 einen Satyr der griechischen Mythologie, siehe Krotos
 Kroton (Minenwurfsystem), ein Minenwurffahrzeug der polnischen Streitkräfte

Siehe auch:

 Croton